Parhypochthonius är ett släkte av kvalster. Parhypochthonius ingår i familjen Parhypochthoniidae. 

Parhypochthonius är enda släktet i familjen Parhypochthoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Parhypochthonius